Roset kan hentyde til flere artikler:
 Roset (ornament) – en stiliseret blomst, der anvendes som ornament.
 Roset-slægten – en planteslægt.

Se også
 Røsken – et typografisk ornament, en lille rose.
 Rosette (sporvogne) - murforankringsting til køreledningsbarduner